Cranshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Cranshaw (1932–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Patrick Cranshaw (1919–2005), US-amerikanischer Schauspieler